Alice Elizabeth Doherty (1887-1933) – circense statunitense
 Berlie Doherty (1943) – scrittrice britannica
 Denny Doherty, propr. Dennis Gerrard Stephen Doherty (1940-2007) – cantautore folk rock canadese
 Earl Doherty (1941) – saggista canadese
 Erin Doherty (1992) – attrice britannica
 Gary Doherty (1980) – ex calciatore irlandese
 Gordon Doherty (...) – scrittore scozzese
 Hunter Doherty Adams, noto come Patch Adams (1945) – medico, attivista e scrittore statunitense
 Ken Doherty (1905-1996) – multiplista statunitense
 Ken Doherty (1969) – giocatore di snooker irlandese
 Kieran Doherty (1955-1981) – attivista nordirlandese
 Hugh Lawrence "Laurie" Doherty (1875-1919) – tennista britannico
 Matthew Francis "Matt" Doherty (1962) — allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Matt Doherty, propr. Matthew James Doherty (1992) – calciatore irlandese
 Paul Doherty (1946) – scrittore britannico
 Pete Doherty, propr. Peter Daniell Doherty (1979) – cantautore e musicista inglese
 Peter Doherty (1913-1990) – allenatore di calcio e calciatore nordirlandese
 Peter Doherty Loeffler, conosciuto come Pete Loeffler (1976) – cantante e chitarrista statunitense
 Peter Charles Doherty (1940) – veterinario australiano
 Reginald Frank "Reggie" Doherty (1872-1910) – tennista britannico
 Sally Doherty (...) – cantante e flautista inglese
 Shannen Doherty (1971) – attrice statunitense
 Thomas Doherty (1995) – attore e cantante scozzese
 Timothy Lawrence Doherty (1950) – vescovo cattolico statunitense